Peter Struck ist der Name folgender Personen: 

* Peter Struck (Erziehungswissenschaftler) (* 1942), deutscher Pädagoge 
 Peter Struck (1943–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Struck (Philosoph) (* 1943), deutscher Philosoph, Autor und Lyriker
 Peter Struck (Historiker) (Peter T. Struck; * 1965), US-amerikanischer Historiker